Иво Перишин (, , Каштел Камбеловац, близ Сплита, королевство сербов, хорватов и словенцев — , , Хорватия) — югославский хорватский государственный деятель, председатель председатель Президиума Скупщины (1974), председатель Скупщины Союзной Республики Хорватии (1974—1978).

Биография 
Член Коммунистической партии Югославии с 1941 года. Участник национально-освободительного движения.

В 1949 году окончил экономический факультет экономики Белградского университета, в 1959 году получил степень кандидата экономических наук. С 1956 года преподавал на экономическом факультете Загребского университета.

 1965—1967 гг. — мэр Сплита,
 1967—1969 гг. — член Исполнительного веча Социалистической республики Хорватия,
 1969—1972 гг. — председатель Национального банка Югославии,
 1971—1974 гг. — председатель Союзного Исполнительного Вече,
 1974 г. — председатель Президиума,
 1974—1978 гг. — председатель Скупщины Союзной Республики Хорватии,
 1978—1986 гг. — председатель союзного совета по экономическому развитию и экономической политике СФРЮ.

Личные работы 
 «Новац и привредни развој», 1961.
 «Монетарно-кредитна политика», 1964.
 «Прилози реформи монетарног сустава», 1979.
 «Горопадна инфлација», 1985.
 «Свјетски финанцијски вртлог», 1988.
 «Финанцијски механизам и хрватска збиља», 2000.

Литература 
 Хрватска опћа енциклопедија (књига осма), «Лексикографски завод Мирослав Крлежа», Загреб, 2006. година.
 Југословенски савременци: Ко је ко у Југославији. «Хронометар», Београд 1970. година.

Члены ЦК СКЮ
Коммунисты Хорватии
Югославские партизаны
Председатели Народной скупщины Социалистической Республики Хорватии
Экономисты Хорватии
Мэры городов Хорватии
Управляющие Национального банка Югославии